A Serie A 1961–1962-es szezonja volt a Serie A hatvanadik idénye. A győztes a Milan lett, ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

 Giorgio Ghezzi (27 mérkőzés)
 Mario David (30)
 Luigi Radice (28)
 Giovanni Trapattoni (32)
 Sandro Salvadore (30)
 Cesare Maldini (34)
 Giancarlo Danova (17)
 Dino Sani (20)
 Josè Altafini (33)
 Gianni Rivera (27)
 Paolo Barison (22)

Cserék
 Gino Pivatelli (16), Ambrogio Pelagalli (14), Jimmy Greaves (10), Oliviero Conti (9), Francesco Zagatti (8), Mario Liberalato (7), Mario Trebbi (5), Alcides Ghiggia (4), Giovanni Lodetti (1).
 Vezetőedző: Nereo Rocco
 Sportigazgató: Gipo Viani

Góllövőlista

Eredmények

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1